LB poate fi:

 Liban, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .lb, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Liban

Legături externe 
  „lb” la acronymfinder.com